Hjortnæs ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hjortnæs (* 1934), dänischer Politiker
 Lasse Hjortnæs (* 1960), dänischer Regattersegler
 Niels Christian Lauritsen Hjortnæs (1900–1964), dänischer Politiker